Франсиско Гарсија Салинас има више значења:

 Франсиско Гарсија Салинас, Ла Ларга (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско Гарсија Салинас, Преса Сан Пабло (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско Гарсија Салинас (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику